Costa Solana (Lladurs) costa del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Costa Solana (Talarn) costa del municipi de Talarn (Pallars Sobirà)
 Costa Solana (Lladurs), Solsonès